Termin PRA ima više značenja.

 Fosforibozilamin
 Progresivna retinalna atrofija
 Saharopepsin, an enzym